Laffon bzw. Laffón ist der Familienname folgender Personen:

 Carmen Laffón (1934–2021), spanische Malerin und Bildhauerin
Émile Laffon (1907–1957), französischer Rechtsanwalt und Politiker
 Jakob Amsler-Laffon (1823–1912), Schweizer Mathematiker, Physiker, Ingenieur und Fabrikant

Siehe auch:
 Lafon
 Laffoon